Prekornica est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Prekornica, une localité située dans la municipalité de Cetinje ;
Prekornica, un groupe montagneux du Monténégro, au nord de Podgorica et au sud des monts Morača, dans les Alpes dinariques